Одисе́о Бичи́р На́хера (, 3 мая 1960, Мехико, Мексика) — мексиканский актёр театра и кино и продюсер, запомнившийся зрителям как исполнитель отрицательных ролей.

Биография 
Родился 3 мая 1960 года в Мехико в семье театрального директора Алехандро Бичира и актрисы Марикрус Нахеры. Имеет двух братьев, также актёров Бруно и Демиана. В мексиканском кинематографе дебютировал в 1977 году и снялся в 54 работах в кино и телесериалах.

Личная жизнь 
Одисео Бичир женился на актрисе Иоланде Вентура.

Фильмография

Теленовеллы 
 La doña (2016-2017) .... Lázaro Hernández
 A que no me dejas (2015) .... Edgar Almonte
 La mujer del vendaval (2012-2013) .... Mateo Reyna 
 Gritos de muerte y libertad (2010) .... Felix María Calleja del Rey
 Cuando me enamoro (2010-2011) .... Dr. Álvaro Nesme
 Alma de hierro (2008) .... Osvaldo Ibarrola 
 Mundo de fieras (2006) .... Tiberio Martínez Farías
 Amarte es mi pecado (2004) .... Sergio Samaniego
 Aventuras en el tiempo (2001) .... Roñoso Zopilote, Tacaño Zopilote, Avaro Zopilote
 Amigos x siempre (2000) .... Francisco Capistrano
 El diario de Daniela (1998-1999) .... Joel Castillo
 Mi pequeña traviesa (1997) .... Salvador
 La antorcha encendida (1996) .... Fray Servando Teresa de Mier
 La sombra del otro (1996) .... Germán
 Caminos cruzados (1994) .... Orlando
 Más allá del puente (1994) .... Tilico
 Entre la vida y la muerte (1993) .... Chon-Li
 La pícara soñadora (1991) .... Ignacio
 La fuerza del amor (1990) .... Carlos
 Carrusel (1989) .... Federico
 El padre Gallo (1986) .... Juan Francisco
 Monte calvario (1986) .... Roberto #2
 J.J. Juez (1979) .... Raúl Gondra
 Pacto de amor (1977) .... Guillermo
 La Venganza (1977) .... Caleta

Многосезонные ситкомы 
 Gritos de muerte y libertad (2010)
 Mujeres asesinas (Temporada 1. Capítulo Jessica, tóxica)
 S.O.S.: Sexo y otros secretos
 Los simuladores México (Segunda Temporada. Capítulo 8     El Baqueton)

Художественные фильмы 
 Mi pobre diablillo 3 (pre-producción 2017)
 Colosio: El asesinato (2012) Hecho en China (2012)
 "Los Fabulosos 7"(2011)"
 Flor de fango (2010)
 Mosquita muerta (2007)
 Ciudades oscuras (2002)
 Rogelio Corazones rotos (2001)
 El coronel no tiene quien le escriba (1999)
 Crónica de un desayuno (1999)
 Policía secreto Un dulce olor a muerte Golpe de suerte Algunas nubes Un lugar en el sol
 Frida: naturaleza viva
 Cinco historias violentas (1985)

Театральные работы 
 Inmaculada
 El Niño y la niebla
 ¡Ah, soledad!
 Las Adoraciones
 Moctezuma II
 El gesticulador
 Memorias de Raquel
 El médico a palos
 Carta al padre
 Cuatro equis
 Botica modelo
 El desdichado en fingir
 Todo es ventura
 La vida secreta de dos cualquiera
 Malcolm contra los eunucos
 Interiores
 Extras
 Closer
 Electra o la caída de las máscaras
 Doce hombres en pugna
 Hey! también soy un Bichir!
 La Dama de Negro

Награды и премии

Premios TVyNovelas

Premios Bravo

Premios Tu Mundo

Примечания

Ссылки 
 Краткая биография

Лауреаты премии Bravo
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)